Sopot Festival 1995 – 32. edycja festiwalu muzycznego odbywającego się w sopockiej Operze Leśnej. Festiwal odbył się 25 sierpnia 1995 roku. Konkurs prowadzili Renata Przemyk, Jan Pospieszalski i Maciej Orłoś. Wygrała Kasia Kowalska z utworem A to co mam....

Eliminacje polskie

Finał (dzień międzynarodowy) 

Konkursy Sopot Festival
1995 w Polsce